Lacaussade ist Name oder Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden:

 Lacaussade im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Martin-Lacaussade im Département Gironde

Lacaussade ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Lacaussade (1815–1897), französischer Schriftsteller